Sergei Pavlovich (ruso: Сергей Владимирович Павлович) 13 de mayo de 1992, Orlovsky, Óblast de Rostov, Rusia, es un artista marcial mixto (MMA) ruso. Fue el campeón formal de peso pesado de Fight Nights Global y actualmente compite en la división de peso pesado en Ultimate Fighting Championship. Desde el 6 de diciembre de 2022 es el número 3 en la clasificación de peso pesado de la UFC.

Antecedentes 
Sergey nació en 1992 en el pueblo de Orlovsky, en Óblast de Rostov. A la edad de 5 años, Pavlovich comenzó a practicar la lucha grecorromana bajo la dirección del entrenador Alexander Fedorovich Aloyan. Se dedicó a la lucha hasta el 11º grado. Después de servir en el ejército, comenzó a practicar la lucha cuerpo a cuerpo y el sambo de combate.

Carrera en las artes marciales mixtas

Fight Nights Global 
Pavlovich comenzó su carrera profesional de MMA en 2014 bajo la promoción Fight Nights Global, bajo la cual ganó 12 peleas sin sufrir una sola derrota. El 2 de junio de 2017, en una pelea contra Mikhail Mokhnatkin, obtuvo el título de peso pesado al ganar por decisión unánime. El 19 de noviembre de 2017, defendió su título de peso pesado en una pelea contra Kirill Sidelnikov.

Ultimate Fighting Championship 
Pavlovich debutó en la UFC el 24 de noviembre de 2018 en UFC Fight Night: Blaydes vs. Ngannou 2 contra Alistair Overeem. Perdió el combate por TKO en el primer asalto.

Pavlovich se enfrentó a Marcelo Golm el 20 de abril de 2019 en UFC Fight Night: Overeem vs. Oleinik. Ganó el combate por nocaut. Esta victoria le valió el premio a la Actuación de la Noche.

Pavlovich se enfrentó a Maurice Greene el 26 de octubre de 2019 en UFC Fight Night: Maia vs. Askren. Ganó el combate por nocaut en el primer asalto.

Se esperaba que Pavlovich se enfrentara a Ciryl Gane el 8 de agosto de 2020 en UFC Fight Night: Lewis vs. Oleinik. Sin embargo, Pavlovich tuvo que retirarse por una lesión.

Se esperaba que Pavlovich se enfrentara a Tom Aspinall el 4 de septiembre de 2021 en UFC Fight Night: Brunson vs. Till. Sin embargo, Pavlovich se retiró una semana antes del evento por problemas de visa y fue sustituido por Sergey Spivak.

Pavlovich s enfrentó a Shamil Abdurakhimov el 19 de marzo de 2022 en UFC on ESPN+ 62. Pavlovich se impone por TKO en el round 1.

Campeonatos y logros

Artes marciales mixtas 
 Ultimate Fighting Championship
 Actuación de la Noche (dos veces) 

 Fight Nights Global
 Campeón Mundial de Peso Pesado de Fight Nights (dos veces)

Récord en artes marciales mixtas

Véase también 
 Anexo:Actuales peleadores de UFC

Referencias

Enlaces externos 

Practicantes de artes marciales mixtas de Rusia